Nikolaj Ivanov kan syfta på bland andra:

* Nikolaj Kuzmitj Ivanov (1810–1880), rysk operasångare
 Nikolaj Iudovitj Ivanov (1851–1919), rysk militär och kontrarevolutionär
 Nikolaj Ivanov (astronom), rysk-sovjetisk astronom
 Nikolaj Petrovitj Ivanov (född 1949), sovjetisk olympisk roddare
 Nikolaj Vladimirovitj Ivanov (född  1964), rysk fotbollsdomare